Дмитрий Юрьевич Петро́в:
 Петров, Дмитрий Юрьевич (род. 1958) — переводчик, ведущий-преподаватель реалити-шоу «Полиглот».
 Петров, Дмитрий Юрьевич (род. 1982) — российский легкоатлет.